Seewoog  steht für:

 Seewoog (Ramstein-Miesenbach), See bei Miesenbach, Stadt Ramstein-Miesenbach, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Seewoog (Waldleiningen), See im Lauf des Leinbachs bei Waldleiningen, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz